Resultats del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 de la temporada 1991, disputat al circuit de Silverstone el 14 de juliol del 1991.

Resultats

Altres 
 Pole: Nigel Mansell 1' 20. 939
 Volta ràpida: Nigel Mansell 1' 26. 379 (a la volta 43)

Referències 

 

Gran Bretanya
1991